FOX est un code pouvant désigner :
 .

FOX est un sigle pouvant signifier :
 FOX, réseau de télévision américain ;
 FOX, algorithme cryptographique ;
 FOX, une famille de protéines ;
 FOX Toolkit, une bibliothèque logicielle pour les interfaces graphiques.

Voir aussi